Myenos (gr. ) – postać z mitologii greckiej, od której imienia bierze swą nazwę góra Myenos.

Ojcem Myenosa był Telesfor, jego matka zaś miała na imię Alfesiboja.

Macocha Myenosa, żona Telesfora, przekazała swemu mężowi informację, jakoby Myenos odczuwał do jej osoby występną miłość. Pomimo że nie było w tym oskarżeniu prawdy, Telesfor uwierzył małżonce. Wziął całą swoją służbę i ruszył pojmać syna. Myenos uciekł przed ojcem w góry, rodzic jednak ścigał go dalej. W efekcie Myenos zakończył życie, rzucając się w przepaść.

Przypisy

Bibliografia 
 

Postacie w mitologii greckiej